Görmez ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Görmez (* 1980), deutsch-türkischer Bildender Künstler
 Mehmet Görmez (* 1959), türkischer Islamwissenschaftler